Хачен ():

 Хачен — середньовічне вірменське феодальне князівство на території сучасної Нагірно-Карабаської Республіки;
 Хачен — село в Аскеранському районі Нагірно-Карабаської Республіки;
 Хаченагет — річка у Нагірно-Карабаській Республіці та в Азербайджані;
 Хаченське водосховище — водосховище на річці Хачен між Аскеранським та Мартакертським районом Нагірно-Карабаської Республіки.